Ю́рий Никола́евич То́ршин (1958—2016) — офицер ФСБ России, руководитель третьего отдела Управления «А» Центра специального назначения ФСБ России (до 2010 года), советник главы Чеченской Республики по работе с правоохранительными органами (2015—2016 гг.), почётный сотрудник ФСБ России, полковник.

Биография 
Родился 6 мая 1958 года в посёлке Белые Берега, ныне микрорайон Брянска.

Отец — Николай Петрович, всю жизнь проработал на крупнейшей электростанции, построенной в Брянской области по ленинскому плану ГОЭЛРО в 1932 году, вышел в отставку заместителем директора. Мать — Евгения Дмитриевна, после окончания медучилища работала в Белобережской больнице медсестрой.

Кроме Юрия в семье был ещё один сын — Вячеслав, на семь лет младше Юрия, также связавший свою жизнь со службой в ФСБ, в отставку вышел полковником.

Сам Юрий, после окончания школы № 29 города Брянска, пытался поступить в Орловское высшее военное командное училище связи, но не прошёл по конкурсу и вернулся в Брянск. В Брянске при райкоме ВЛКСМ окончил курсы и, получив направление, год проработал в школе № 30 старшим пионервожатым.

В 1976 году поступил в Брянский филиал Московского гидромелиоративного института. Два года проучившись на дневном, переводится на заочное отделение и уезжает в Москву.

В 1979 году был призван в ряды Советской Армии. После окончания учебки в Орджоникидзе, его распределяют в Махачкалу, в Ракетные войска стратегического назначения.

Проходя военную службу, возглавил комсомольскую организацию, затем на втором году службы ему было предложено стать кандидатом в члены КПСС.

После демобилизации прибыл в Тимирязевский военкомат Москвы, откуда призывался, встал на учёт — и там получил предложение поработать в Комитете государственной безопасности.

В декабре 1982 года он был зачислен в спецгруппу «Альфа» Седьмого управления КГБ СССР.

Прошёл путь от рядового сотрудника (разведчика) до руководителя отдела Управления «А» Центра специального назначения ФСБ России.
Окончил академию Федеральной службы безопасности России.

В его послужном списке война в Афганистане (так называемая боевая стажировка), горячие точки на территории бывшего Советского Союза, две войны на Северном Кавказе, штурм Белого дома, «Норд-Ост» и Беслан, сложнейшие операции по уничтожению террористов и освобождению заложников.

Во время теракта на Дубровке («Норд-Ост») именно возглавляемая им группа работала утром 26 октября по главарю террористов Мавсару Бараеву и уничтожила его.

В 2010 году вышел в отставку. С августа 2015 года занимал пост советника главы Чеченской Республики по работе с правоохранительными органами.

Погиб 11 сентября 2016 года в ДТП, во время мотопробега на трассе Моздок — Кизляр, в районе населённого пункта Савельевская, Наурского района, Чеченской Республики. Похоронен в Москве на .

Семья 
Юрий Николаевич был женат. Сыновья: Николай, Роман, Евгений.

Награды

Государственные награды СССР и России 
 орден «За заслуги перед Отечеством» III степени с мечами
 орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами
 орден Мужества
 орден «За военные заслуги»
 орден «За личное мужество»
 медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами
 медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами
 медаль «За отвагу»
 медаль «В память 850-летия Москвы»
 медаль «За укрепление боевого содружества»

Иностранные награды 
 Медаль «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» (Афганистан)

Почётные звания 
 почётный сотрудник ФСБ России

Память 
 3 декабря 2016 года Центру специальной подготовки «Гвардия» (г. Санкт-Петербург) присвоено имя Юрия Николаевича Торшина. На торжественной церемонии присутствовали супруга Валентина Торшина, сыновья Евгений Торшин и Николай Торшин, друзья семьи и боевые товарищи Юрия Николаевича.
29 июля 2019 года в Курортном районе Санкт-Петербурга появилась улица Юрия Торшина 
Юрию Николаевичу Торшину посвящена глава книги «Люди А» писателя Алексея Филатова 
Юрию Николаевичу Торшину и его родной «Альфе» посвящён мраморный барельеф с надписью «Если быть, то быть лучшим». Он закреплён на историческом памятнике «Родному полку», который является символом Российской Гвардии всех времен и поколений.

Примечания 

Сотрудники группы «Альфа»
Погибшие в мотоциклетных авариях